Pojem bouda může znamenat:

turistika
 horská bouda – objekt sloužící turistům či horolezcům jako ubytovací zařízení nebo občerstvovací stanice, primárně pojmenování bouda pochází z Krkonoš

obydlí pro zvířata
 psí bouda – příbytek pro psy

ve vojenství
 Bouda (dělostřelecká tvrz) – dělostřelecká tvrz československého opevnění

hory a vrchy
 Bouda (Orlické hory) – vrch nacházející se u města Králíky v okrese Ústí nad Orlicí

v kultuře
 Bouda (divadlo) – bývalé vlastenecké divadlo
 Bouda (album) – album českého písničkáře Jiřího Schmitzera z roku 2003
 Vlčí bouda – český film

příjmení osob
 Bouda (příjmení) – české příjmení

jiné významy
 hovorově dům či budova (např. školní)
 hovorově podvod či nečestné jednání

Související články 
 budka

Externí odkazy